Финал Кубка СССР—СНГ по футболу 1991/1992 состоялся 10 мая 1992 года. московский «Спартак» переиграл ЦСКА со счётом 2:0 и стал последним обладателем Кубка СССР—СНГ.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Московские «Спартак» и «ЦСКА» во второй раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. В финале Кубка СССР в 1948 году тогдашний «ЦДКА» разгромил красно-белых со счётом 3:0.

Начало матча было отмечено натиском футболистов «ЦСКА», который однако не привёл ни к какому результату. В частности, крайне неудачными вышли 4 подачи угловых ударов у защитника Сергея Колотовкина. А на 22-й минуте Владимир Бесчастных, получивший в штрафной точную передачу Игоря Ледяхова, отправил мяч низом в дальний угол и вывел «Спартак» вперёд. А спустя 13 минут ошибся вратарь «ЦСКА» Дмитрий Харин, выбросив мяч не своим, а спартаковцам. Чем и воспользовался Ледяхов, отдавший пас на Бесчастных, находившегося в штрафной. От удара головой последнего мяч угодил в перекладину, после чего пересёк линию ворот.

На 45-й минуте защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов сбил Колотовкина, после чего в ворота красно-белых был назначен пенальти. У футболистов «ЦСКА» произошла заминка с выбором пенальтиста, в результате чего эту роль взял на себя голкипер Харин. Однако он, сильно ударив с короткого разбега, отправил мяч над перекладиной. После этого эпизода у «ЦСКА» не было шансов переломить ход встречи, и «Спартак» стал обладателем Кубка СССР—СНГ.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1992
Россия
Матчи ФК «Спартак» Москва
Матчи ФК ЦСКА Москва
События 10 мая
Май 1992 года
1992 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве